La Beta Ethniki 1982-1983 è la 24ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone Nord

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1983-1984
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1983-1984

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1983-1984
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1983-1984

Spareggio per il nono posto

Play-out

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1982
Calcio nel 1983